

Geografia 
 Colombia
 Rovira – comune del dipartimento di Tolima
 Panama 
 Rovira – comune nel distretto di Dolega, provincia di Chiriquí

Persone 
 Antoni Rovira i Trias – architetto e urbanista spagnolo
 Antoni Rovira i Virgili – giornalista e politico spagnolo catalano, presidente del Parlamento catalano
 Brayan Rovira – calciatore colombiano, centrocampista
 Carol Rovira – attrice e cantante spagnola 
 Dani Rovira – attore, cabarettista e comico spagnolo
 Eduardo Rovira – musicista e compositore argentino, creatore di oltre 200 tanghi
 Jacme Rovira – poeta catalano che scrisse in occitano e partecipò all'agone poetico indetto dal Consistori del Gay Saber di Tolosa
 Jaume Camprodon Rovira – vescovo cattolico spagnolo
 Josep Rovira – politico e rivoluzionario spagnolo
 Marta Rovira – politica spagnola, segretaria generale di Sinistra Repubblicana di Catalogna

Altro 
 Università Rovira i Virgili – università pubblica di Tarragona